Naseby bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Naseby (Neuseeland)
 einen Ort in England, siehe Naseby (Northamptonshire)
 eine Schlacht in der Nähe dieses Ortes, siehe Schlacht von Naseby
 ein Dreidecker-Linienschiff, dass nach diesem Gefecht benannt wurde